Política:
 Batllia  o ajuntament, corporació que governa un municipi a Catalunya i les Illes Balears 
 Batllia d'Andorra, òrgan judicial de primera instància del Principat d'Andorra 
 Batllia i senescalia, àmbit de jurisdicció d'un batlle senyorial als territoris de la Corona d'Aragó abans dels Decrets de Nova Planta i altres estats europeus
 Batllia d'Amont, un dels tres àmbits de jurisdicció senyorial al Franc-Comtat

 Geografia:
 La Batllia (Cerdanya) o la Batllia de Bellver, comarca dins de la Cerdanya centrada en el nucli de Bellver de Cerdanya i els pobles agregats
 La Batllia d'Avall, veïnat de la comuna vallespirenca d'Arles, a la Catalunya del Nord.

 Masies:
 La Batllia (la Nou de Berguedà), masia a la Nou de Berguedà (Berguedà)
 La Batllia (Sagàs), masia a Sagàs (Berguedà)
 La Batllia (Sant Joan de les Abadesses), masia a mig camí de Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries (Ripollès) 
 La Batllia (la Vall d'en Bas), masia a la Vall d'en Bas (Garrotxa)